Käre John kan avse:
engelska Dear John
 Käre John (bok) – en bok från 1959 av Olle Länsberg
 Käre John (film) – en svensk dramafilm från 1964
Käre John (sång av Pelle Almgren) – titeln på en sång av Pelle Almgren & Wow liksom från albumet Allting är bra (1991)

Se även
 Dear John